Energía solar fotovoltaica de concentración, tecnología de generación de electricidad mediante energía solar.
 El Club de los Poetas Violentos, grupo de rap español.